

Fumetto 
 Rocket Girl – graphic novel disegnato da Amy Reeder per Image Comics (2014-2017)

Musica 
 Rocket Girl – etichetta discografica britannica
 Rocket Girl – singolo delle Stellar del 2011